Příjmení Conte nosí více významných osobností:

 Antonio Conte (* 1969) – bývalý italský fotbalový záložník a fotbalový trenér
 Giuseppe Conte (* 1964) – italský právník, advokát a politik
 Paolo Conte (* 1937) – italský zpěvák, klavírista a skladatel 
 Steve Conte (* 1960) – americký zpěvák a kytarista

Italská příjmení